Caneto (Borgosesia), een plaats in de Italiaanse gemeente Borgosesia
 Caneto (Palanzano), een plaats in de Italiaanse gemeente Palanzano
 Caneto (Ranzo), een plaats in de Italiaanse gemeente Ranzo